Tadeusz Wasilewski (1795–1850) – wicemarszałek stanów galicyjskich
 Tadeusz Wasilewski (1835–1897) – ziemianin, poseł na Sejm Krajowy Galicji
 Tadeusz Józef Szczęsny Wasilewski (ur. 20 listopada 1890) – oficer artylerii Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Tadeusz Wasilewski (ur. 4 lipca 1893) – podpułkownik dyplomowany saperów Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca 1 Batalionu Mostów Kolejowych
 Tadeusz Wasilewski (ur. 5 stycznia 1896) – oficer uzbrojenia Wojska Polskiego
 Tadeusz Adam Wasilewski (ur. 30 stycznia 1897) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, szef Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza we Francji (1939–1940)
 Tadeusz Wasilewski (1933–2005) – polski historyk, bałkanista, bizantynolog i dyplomata

Przypisy